Фінал Кубка європейських чемпіонів 1981 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1980—1981 років, у якому зустрілися англійський «Ліверпуль» та іспанський «Реал Мадрид». Матч відбувся 27 травня 1981 року на «Парк де Пренс» у Парижі. Перемогу з рахунком 1:0 здобув «Ліверпуль».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1980-81 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1981 на transfermarkt 

1981
1981 у футболі
1981
Травень 1981